Varias personalidades llevan por nombre Mateo Flecha:
Mateo Flecha el Viejo, compositor renacentista español, famoso por sus ensaladas.
Mateo Flecha "El Joven", sobrino del anterior y también compositor.